Грюєр — традиційний швейцарський твердий жовтий сир

Грюєр — муніципалітет у департаменті Арденни, Франція

Грюєр — округ у кантоні Фрібур
 Грюєр — місто в кантоні Фрібур